

Pessoas
C. W. McCall
Ross McCall
Stuart McCall
Henry John McCall

Localidades
McCall (Idaho)

Outros
10404 McCall

Desambiguações de sobrenomes